Grafenau kan syfta på : 

 Grafenau, Bayern – en kommun i Bayern
 Grafenau, Baden-Württemberg – en kommun i Baden-Württemberg